A Igreja Cristã Congregacional de Samoa Americana (Congregational Christian Church of American Samoa - CCCAS) é a principal demoninação religiosa da Samoa Americana com cerca de 115 congregações e 39.000 membros, com congregações na Nova Zelândia e nos EUA.

Originalmente, as congregações que compõem a CCCAS eram parte da CCCS (Igreja Cristã Congregacional de Samoa). Como os congregacionalistas da Samoa e os da Samoa Americana viviam em diferentes situações políticas - embora partilhassem da mesma tradição cultural e religiosa -, houve um movimento, a partir de 1964, para criar uma denominação Congregacional na Samoa Americana. Em 1980 essa denominação foi constituída, formando a CCCAS. A divisão foi difícil para os congregacionalistas de ambas as Samoas, mas em Dezembro de 1982 as duas igrejas fizeram uma declaração pública de reconciliação. Ambas as partes comprometeram-se a um reconhecimento mútuo maior. 

O CCCAS é auto-suficiente e auto-governada. Em 1983 estabeleceu sua própria escola teológica em Kanana Fou, que oferece formação em estudos teológicos, e também serve à  Ekalesia Kelisiano Tuvalu (Igreja de Tuvalu).

A igreja enfatiza as atividades da juventude tanto a nível local como a nível nacional, e está preocupada com os problemas da sociedade samoana como o uso de drogas e álcool e ao afluxo de seitas religiosas. A igreja enviou e continua a enviar os seus próprios missionários e trabalhadores fraternal para África, Europa, Caribe, Austrália, Nova Zelândia, para outras nações do Pacífico e para os Estados Unidos. 

A área de plantação de igrejas tem sido um novo foco para o programa da missão da Igreja, especialmente com ênfase naquelas localidades onde há um número considerável de samoans residentes nas comunidades militares. Por sua ênfase nas relações ecumênicas, a CCCAS desempenhou um papel fundamental na criação de um Conselho Nacional de Igrejas na Samoa Americana, juntamente com os  metodistas,  católicos romanos e outros grupos locais. Ao longo dos anos, a igreja também se tornou um participante ativo dda Conferência de Igrejas do Pacífico das Igrejas e de outros organismos ecumênicos mundiais, como o Conselho Mundial de Igrejas. Durante sua assembléia geral de 2005, o CCCAS celebrou o seu 25 º aniversário desde a sua criação em 1980.

Ligações Externas

 Perfil da Igreja Cristã Congregacional de Samoa Americana no site Oikoumene

Denominações congregacionais em Samoa Americana